Carlos María Collazzi Irazábal – vescovo cattolico uruguaiano
 Ludwing Irazábal – ex cestista venezuelano